A Lám, a láma című amerikai televíziós animációs sorozat epizódjainak listája.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái